ZOV steht als Abkürzung für:

 Zeitschrift für offene Vermögensfragen, Rehabilitierungs- und sonstiges Wiedergutmachungsrecht, eine juristische Fachzeitschrift
 Zentraler Operativer Vorgang, ein Verfahren des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR zur „Bearbeitung“ oppositioneller Kräfte, siehe Operativer Vorgang
 Zentraler Ordnungsgruppenverband der FDJ, eine  „ständige Formation von Ehrenamtlichen“ im Sicherheitsdienst der FDJ, siehe Ordnungsgruppen der FDJ
 Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, siehe Oberhessische Versorgungsbetriebe und Verkehrsgesellschaft Oberhessen

Abkürzung